Tölzer ist der Familienname folgender Personen:
Andreas Tölzer (* 1980), deutscher Judoka
Steffen Tölzer (* 1985), deutscher Eishockeyspieler